Вдовічен Анатолій Анатолійович (нар. 09 лютого 1977 р. у м. Чернівці) — директор Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Доктор економічних наук (2017 р.), професор (2019 р.).

Життєпис 
У 1999 році здобув вищу освіту у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка».
З 2000 року працює у Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ. Почав свою діяльність в навчальному закладі як асистент кафедри економіки підприємництва та менеджменту. З 2016 року по 2020 рік Вдовічен А.А. займав посаду завідувача кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ ДТЕУ.

17 листопада 2017 року захистив дисертаційну роботу «Особливості формування та механізми регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.

17 вересня 2020 року призначений на посаду директора Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.

Вдовічен А.А. активно займається науково-дослідною роботою. Він є автором та співавтором монографій (розділів монографій), навчальних посібників, авторських дистанційних курсів, методичних праць, фахових статей (в тому числі у міжнародних журналах включених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science) за профілями спеціальностей.

Член громадської організації «Освіта, наука, інновації».

Головний редактор журналу «Вісник ЧТЕІ», внесеного до Переліку накових фахових видань України (категорія "Б) з економічних наук. 

Проходив стажування у провідних ЗВО Європи та України: Universitatea Stefan cel Mare Suceava (Румунія),  Wyzsza szkolas poleczno-gospodarskaw Przeworsku (Польща), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (Україна) та ін.

Джерела 
Вдовічен Анатолій Анатолійович - директор Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ // Офіційний сайт Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
доктори економічних наук України
українські професори